Martin Schläpfer ist der Name folgender Personen:

* Martin Schläpfer (Journalist) (* 1955), Schweizer Journalist
 Martin Schläpfer (Tänzer) (* 1959), Schweizer Tänzer und Choreograf